Wojna rosyjsko-szwedzka (1495–1497)
 Wojna rosyjsko-szwedzka (1554–1557)
 Dominium Maris Baltici (1558–1582)
 Wojna rosyjsko-szwedzka (1590–1595)
 Wojna rosyjsko-szwedzka (1610–1617)
 Wojna rosyjsko-szwedzka (1656–1658), część II wojny północnej (1656–1658)
 III wojna północna  (1700–1721)
 Wojna szwedzko-rosyjska (1741–1743)
 Wojna rosyjsko-szwedzka (1788–1790)
 Wojna rosyjsko-szwedzka (1808–1809)

Zobacz też 
 Wojny szwedzko-nowogrodzkie